Ansumana Manneh ist der Name folgender Personen:

* Ansumana Manneh (General) († 1999), gambischer General in Guinea-Bissau 
 Ansumana Manneh (Justizbeamter), gambischer Justizbeamter